Meichtry ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Meichtry (* 1984), Schweizer Schwimmer
 Wilfried Meichtry (* 1965), Schweizer Autor